El nombre Lorenzo Batlle puede referirse a:
 Lorenzo Batlle y Grau, militar y político uruguayo, Presidente de la República 1868-1872;
 Lorenzo Batlle Pacheco, político y periodista uruguayo, nieto del anterior;
 Raúl Lorenzo Batlle Lamuraglia, político uruguayo, tataranieto del primero.